USS Essex — кораблі ВМС США

 USS Essex (1799) — 32-гарматний фрегат, збудований у 1799 році. Захоплений британцями у 1814 році, проданий у 1837 році.
 USS Essex (1856) — річковий канонерський човен. Брав участь у Громадянській війні. Проданий у 1865 році.
 USS Essex (1874) — паровий фрегат, збудований у 1874 році. Проданий у 1930 році.
 USS Essex (CV-9) — важкий ударний авіаносець США періоду Другої світової війни однойменного типу. На службі протягом 1942-1969 років. Зданий на злам у 1975 році.
 USS Essex (LHD-2) — універсальний десантний корабель типу «Восп». Збудований у 1992 році. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни